Lommesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lommesjön, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Lommesjön (Sundals-Ryrs socken, Dalsland, 650103-128667), sjö i Vänersborgs kommun, 
Lommesjön (Sundals-Ryrs socken, Dalsland, 650160-128795), sjö i Vänersborgs kommun,

Se även
Lommasjön
Lomsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn